Hans Seyboth, eigentlich Johannes Ernst Seyboth (*  in Riga; † 20. November 1938 ebenda), war ein baltischer Schachkomponist und Publizist. Um 1900 galt er als stärkster Schachamateur in Sankt Petersburg. So teilte er sich mit Carl Behting den 3.–4. Preis im Hauptturnier des 1. Kongresses des Baltischen Schachbundes.

Leben 
Seyboth studierte in Dorpat Mathematik. Von 1890 bis 1918 war er Lehrer an der Hauptschule zu St. Petri in St. Petersburg. Ab Oktober 1895 leitete er über viele Jahre die wöchentlich erscheinende Schachkolumne der St. Petersburger Zeitung. Über Dorpat kehrte Seyboth nach Riga an die 13. Grundschule zurück und war ab 1928 deren Direktor.

Studienkomponist 
Seyboth komponierte einige Studien zum Teil mit Endspielcharakter.

Lösung:
Schwarz droht Abzugsschach nebst Matt, vgl. Damenendspiel.
1. Lc2–e4! Dd5×e4
2. Df1–f7 Kc6–b6+
3. Ka8–b8 De4–e5+
4. Kb8–c8 De5–h8+
5. Kc8–d7 remis

Weblinks

Einzelnachweise 

Schachspieler (Russland)
Schachspieler (Estland)
Schachspieler
Schachkomponist
Deutsch-Balte
Russe
Geboren 1864
Gestorben 1938
Mann